Indonesië
 Sungai Besar (Bangko), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hilir in de provincie Riau
 Sungai Besar (Kuantan Mudik), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
Maleisië
 Sungai Besar (Maleisië), een stad in de deelstaat Selangor